Garvin kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Verenigde Staten 
Garvin (Minnesota)
Garvin (Oklahoma)

Spanje 
Garvín